Кратерско језеро се може односити на:
 Кратерско језеро — врсту језера.

или

 Кратерско језеро у Орегону, САД.
 Кратерско језеро у Колораду, САД.
 Кратерско језеро на Филипинима.